Адольф Зильберт (, годы жизни неизвестны) — французский скрипач и шахматист еврейского происхождения. Один из лидеров французских шахмат рубежа XIX—XX вв. Победитель неофициального чемпионата Франции 1903 г. (соревнование имело статус чемпионата Франции среди любителей). Серебряный призёр чемпионата Франции 1925 г. В составе сборной Франции участник международного матча (в 1924 г. со сборной Нидерландов). Постоянный участник соревнований в кафе «Режанс».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Музыканты по алфавиту
Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Скрипачи Франции